Mikołaj Działyński (zm. 1490/98) – wojewoda inowrocławski
 Mikołaj Działyński (zm. 1545) – wojewoda pomorski
 Mikołaj Działyński (ok. 1540-1604) – wojewoda chełmiński
 Mikołaj Działyński (zm. 1624) – podkomorzy dobrzyński